Kantscheli ist der Familienname folgender Personen:

 Gija Kantscheli (1935–2019), georgischer Komponist
 Nodar Wachtangowitsch Kantscheli (1938–2015), russischer Bauingenieur